Bart Aernouts ist der Name folgender Personen:

* Bart Aernouts (Radsportler) (* 1982), belgischer Cyclocrossfahrer
 Bart Aernouts (Triathlet) (* 1984), belgischer Triathlet und Duathlet